Il doppio  dell'Alessandria Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ivan Dodig e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma Dodig non ha partecipato.

Zovko ha fatto coppia con Adrian Ungur, ma ha perso nel 1º turno contro Sadik Kadir e Purav Raja 2–6, 3–6.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Andreas Siljeström 6–7(5), 7–5, [10–6].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Martin Emmrich /  Martin Slanar (primo turno)

  Jordan Kerr /  David Škoch (primo turno)
  Sadik Kadir /  Purav Raja (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Alessandria Challenger 2011